

Nobles 
 Arnulf (?-723),  duc arnulfien.
 Arnulf  de Bavière dit le Mauvais (°886 - †937) duc de Bavière.

Personnalités portant ce prénom 
  (mort en 1023), évêque Saint-Empire romain germanique ;
 Arnulf Rainer (1929 - ), peintre autrichien.

Personnalités portant ce patronyme 

 Albert Arnulf (1898-1984), physicien français.
 Georges Arnulf (1921-1996), peintre et graveur français.
 Jean Arnulf (1932-2007), compositeur et chanteur français

Voir aussi 
 
 
 
 
 
Prénom français
Prénom masculin
Homonymie de prénom
Patronyme français